La Salvetat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Salvetat-Peyralès, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 La Salvetat-Lauragais, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 La Salvetat-sur-Agout, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 La Salvetat-Saint-Gilles, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,